San Juanito (spanisch für „kleiner Sankt Johann“) steht für:

 San Juanito (Insel), nördlichste Insel der Islas Marías, Mexiko
 San Juanito (Chihuahua), Ortschaft in Mexiko
 San Juanito (Kolumbien), Ortschaft in Kolumbien